Radikal traditionalism är namnet som har myntats för Julius Evolas ideologi, av Michael Moynihan. Ideologin lånar tankar från Traditionella skolan och är fientligt inställd mot demokrati och modernism. Den ämnar återställa förindustriella samhällsförhållanden.

I ledaren till magasinet Tyr, vol. 1 räknas följande upp som idealen inom radikal traditionalism:</blockquote>

Återgång till en andlig världsbild i stället för materialism.
En naturlig social hierarki i stället för en konstgjord hierarki baserad på förmögenhet (plutokrati).
Stamsamhällen i stället för nationalstater.
Förvaltande av jorden i stället för "maximering av resurser."
Ett harmoniskt förhållande mellan män och kvinnor i stället för ett "krig mellan könen."
Fokus på hantverk och handarbete i stället för industriell massproduktion.

Se även
Ekofascism
Traditionella skolan
Ultrakonservatism

Referenser

Externa länkar
https://web.archive.org/web/20061001130640/http://turnabout.ath.cx:8000/node/13
http://www.anus.com/zine/articles/radical_traditionalism/

Traditionalism